Takanabe (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Miyazaki: Takanabe (Miyazaki)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Takanabe (Han)

Takanabe ist der Familienname folgender Personen:
 Susumu Takanabe (* 1976), japanischer Kendoka und Polizist